Navarrai Eleonóra (1363 körül–1416), Navarra királynéja, III. Károly navarrai király felesége
Navarrai Eleonóra (1426–1479), I. Eleonóra néven Navarra királynője, az előbbi unokája
Navarrai Eleonóra (1457–1480 körül) navarrai királyi hercegnő, az előbbi leánya